3 miejscowości w Polsce:
 Lestnica – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne
 Lestnica – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Lestnica – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Recz